Free Soil kan syfta på:

 Free Soil Party
 Free Soil, Michigan